De Nipkowschijf, onderdeel van een door Paul Nipkow uitgevonden beeldoverdrachtssysteem, voorloper van de televisie.

Hiernaar genoemd:
Zilveren Nipkowschijf, een Nederlandse televisieprijs